{{Infobox animanga personaje naruto
|serie = Naruto: Shippūden
|nombre =
|otrosnombres =
|edad = 16
|altura = 175,1 cm
|peso = 56,6 kg
|ocupación = Chūnin
|aldea = Konoha
|país = País del fuego
|maestro = Kurenai Yuhi
|equipo =Equipo KurenaiKiba InuzukaHinata HyūgaShino Aburame
|tipoextra =
|extra =
|relevancia =
|familia = Clan Aburame
|seiyu =
}}
{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = Jutsu
|listatecnicas =Mushi Kabe no JutsuMushi Bunshin no JutsuMushi Yose no JutsuKikaichu ArareKikaichu Bunshin no JutsuKikaichu no JutsuKikaichu TsumojiMushiyose no JutsuHiyutsu Mushidama
|tipoextra1 = 
|listaextra1 = 
|tipoextra2 =
|listaextra2 =
}}

 es uno de los personajes de la serie de manga y anime Naruto.
Es un chico extraño y muy reservado. Su clan hizo un pacto con los insectos, el cual hace que los insectos lo obedezcan a cambio de dejar que ellos se alimenten de su chakra. Es muy inteligente y nunca dice nada que no sea adecuado. Siempre lleva unas gafas negras y una sudadera que le tapa hasta la boca.

Trasfondo 

 Pertenece al Clan Aburame, los que hacen un pacto con insectos: éstos se convierten en sus armas de combate a cambio de alimentarse de su Chakra. Por esta razón,  a los recién nacidos se les introducen insectos en su cuerpo.

 Shino es un chico misterioso que se limita a decir lo necesario, además de ser muy inteligente. En combate es todo un estratega y siempre intenta ir un paso por delante de su enemigo, lo que le convierte en un gran líder.

 En la prueba escrita del examen de Chūnin se deja entrever que logra adivinar las respuestas de los demás exámenes por medio de sus insectos.

 Logra superar la pelea preliminar del examen de Chūnin donde demuestra su capacidad estratégica en el combate, tras superar a Zaku de la Aldea Oculta del Sonido.

 Su contrincante en la pelea de la final del examen de Chūnin, Kankurō, renuncia a la pelea, lo que molesta a Shino.

 Al enterarse de que los Genin de la arena estaban en el plan de atacar a Konoha decide ir tras Sasuke y lo encuentra con intenciones de enfrentarse con Kankurō, es cuando le dice a Sasuke que continúe con su misión mientras él lucha contra este. Aunque las agresivas y engañosas tácticas de Kankuro le dan la ventaja táctica, la batalla termina en empate cuando Shino logra usar sus insectos para contrarrestar los ataques del marionetista y absorber su chakra, quedando él mismo envenenado por una de las técnicas de Kankuro.  Estando al borde de la muerte, siente no poder ayudar a Sasuke, pero su padre, Shibi Aburame, llega en el momento justo para salvarlo.

 Shino Aburame no pudo asistir al primer rescate de Sasuke cuando fue secuestrado por los Cuatro del Sonido, ya que en ese momento estaba en una misión junto a su padre. Al enterarse de esto, su ego fue herido, y expresó su molestia en múltiples ocasiones al no haber podido asistir a la misión.

 Shino Aburame hace su primera aparición en la segunda parte del manga en el capítulo 282 y en el 33 del anime, en donde se enfada porque Naruto no le reconoció al verle por su nueva imagen.

Naruto Shippuden 
En la saga actual Shino aparece junto a Kiba y Hinata en el capítulo 33. Se molesta con Naruto porque no lo reconoce y no deja de repetírselo hasta que acaba el episodio. Ahora Shino se cubre más que antes, pues usa una capucha encima por lo cual Naruto no lo reconoció.

La Llegada del Biju de Tres Colas 
En la llegada de Sanbi, Shino y su equipo (excepto Kurenai) al mando de Kakashi, participan en una misión de reconocimiento para encontrar la guarida de orochimaru, él logra descubrir algunas cosas de su enemigo actual Guren lo que ha beneficiado al grupo en la misión porque fue quien encontró su punto débil ya que eran inmune a su jutsu cristal y logra hacerle daño con ayuda de Kakashi.

La Persecución de Itachi 
En la saga de Sasuke vs. Deidara, Shino Aburame es llamado junto a sus compañeros de equipo Kiba Inuzuka y Hinata Hyūga para formar 2 escuadrones e ir en búsqueda de Itachi Uchiha. En esta misión participan, aparte de los miembros anteriormente citados, Kakashi Hatake, Yamato, Naruto Uzumaki, Sai y Sakura Haruno, formando un grupo de 8 ninjas.

Tobi pelea contra el Equipo 8, que no puede hacer nada hasta que Kakashi le pide a Shino que entre en acción. Shino envía a sus insectos al Akatsuki y ya estando cerca de él utiliza un hidenjutsu llamado Hijutsu Mushidama (Globo de Insectos) con lo envuelve de insectos mientras estos le absorben su Chakra, en ese momento, Kakashi le pide a Yamato que lo detenga y Tobi desaparece hasta que Hinata lo detecta justo detrás de ellos y Kiba utiliza el Tsuuga el cual es fácilmente esquivado por Tobi; luego aparece Zetsu informándole a Tobi que Sasuke había matado a Itachi y que este había colapsado y él dijo a sí mismo que ya lo había precedido entonces Kakashi ve a Tobi y nota el Sharingan en su ojo Izquierdo.

Invasión de Pain 
Durante la invasión de Pain y Konan a Konoha, Shino y su familia se preparan para pelear con Konan y salvan a otro ninja de que Konan lo asfixiara. Cuando Naruto regresa tras haber derrotado a Nagato, Shino se encuentra con todos sus amigos y Konoha agradeciendo a Naruto por salvarlos.

Misiones completas 
 Misiones D: 17
 Misiones C: 17
 Misiones B: 9 
 Misiones A: 1
 Misiones S: 0

Referencias 

Personajes de Naruto